Đô Lương (huyện in Nghệ An)
 Đô Lương (Đô Lương, Nghệ An)
 Đô Lương (Thái Bình)
 Đô Lương (Lạng Sơn)